Fundado en Olvera (Cádiz), en 2001, como "Insolenzia", Agnus Dei era un grupo andaluz de Post-Thrash con grandes influencias de Industrial y Death metal. Su sonido, que no dejó de evolucionar desde sus comienzos, se caracterizó por potentes guitarras y voces agresivas, unidas a una enérgica base rítmica y una detallada electrónica.

Biografía 
Todo comenzó a principios de 2001, bajo el nombre posteriormente desechado de Insolenzia, cuando cinco chicos que aún no llegaban a la mayoría de edad y sin experiencia práctica en ningún género musical, decidieron comprar unos instrumentos y embarcarse en la aventura del rock. El grupo siguió creciendo y en verano de 2002 se incorporó Menacho (guitarra), con lo que ya contaba con 2 guitarristas en sus filas. Fue con esta formación con la que Agnus Dei debuta en los estudios en 2003 con su primera maqueta, de nombre homónimo al grupo, contando con la producción de Josema Dalton. Es esta maqueta un CD con grandes influencias del Metal en castellano de los 90, en el que se nota claramente como estos chicos habían mamado Narco, Hamlet, Ktulu o Soziedad Alkoholika desde que empezaron a escuchar música.

El grupo siguió avanzando y dando muchas noches de grandes conciertos en pequeños festivales del sur, llegando incluso a telonear a un mito de la música de España, como es Medina Azahara en un concierto de estos.

En la constante evolución de la banda, llegamos a un punto de inflexión en el año 2004 con la incorporación de Jose Medina. Asumiría el rol de DJ, aportando un fuerte cambio con la electrónica y scratch.

Dos años después de la grabación de la primera maqueta, se vuelven a poner en manos de Josema Dalton, para producir y grabar su segundo trabajo de estudio, el EP titulado Trauma. Este CD llegó a contar con una distribución nacional a través de Tiendas Tipo y tuvo una gran acogida entre el público y la crítica, hasta tal punto que llegó a ser elegida 2ª mejor maqueta del 2005 por los lectores de la web oficial de la revista RockZone, Zona-Zero.net. En este CD nos encontramos con todo un paso de gigante dado por la banda en su evolución musical, llegó a ser oído incluso en radios latinoamericanas. Las influencias principales del disco Trauma fueron grupos como: Machine Head, Slipknot o Sepultura. Nunca Agnus Dei tuvo tan buena crítica con ninguno de sus discos.

En el verano de 2007 Menacho (guitarra) decide dejar Agnus Dei por motivos personales, vuelve el grupo a quedar con una guitarra. Antes de acabar ese mismo año, Josemi (vocalista) también abandona la banda por no poder compaginarla con su vida personal, terminando así, la prestigiosa dinámica de simultanear dos voces. A principios de 2008 Gallardo cubre el puesto de Menacho, dándole un soplo de aire fresco al estilo de Agnus Dei, con una técnica y unas influencias muy distintas a las del resto de la banda.

En septiembre de 2008 comienza la grabación de Renacer, su primer LP. Compuesto por 12 temas, se publica en octubre de 2008. Renacer, tuvo buena acogida para los oyentes y seguidores de dicho género musical, de hecho este disco impulsó a la banda a realizar numerosas actuaciones en el año 2009.

El 27 de marzo de 2010, Agnus Dei actúa por última vez y lo hace en su pueblo, precisamente en las Jornadas Multiculturales. Fue un espectáculo brillante, bastante más que de costumbre, pues esa noche se apagaría la llama que mantenía viva a los agnus, naciendo así, la leyenda de uno de los mejores grupos de Rock-metal que haya existido en el sur peninsular.

Miembros 

 Rubio - Bajo
 Mateo - Guitarra
 Álvaro - Vocalista
 Gallego -  Batería
 Jose (2004-Clausura) - Turntablism/Sampler/Sintetizador
 Gallardo (2008-Clausura)- Guitarra
 Josemi (Inicios-2007) - Vocalista
 Menacho (2002-2007) - Guitarra

Discografía

Álbumes

Enlaces externos 
 
 Resultados votaciones web oficial Rockzone 2005
 Agnus Dei en Encyclopaedia Metallum
 Agnus Dei en MusicMight
 
 Análisis de Trauma en The Backstage
 Análisis de Trauma en Zona-Zero
 Análisis de la primera maqueta de Agnus Dei en Zona-Zero
 Agnus Dei en RadioEnlace

Grupos de rock de Andalucía
Grupos de groove metal de España
Grupos de música de los años 2000
Sextetos de música de España
Olvera